Henderson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dennis Henderson
 Albert Henderson
 Andrew J. Henderson
 Douglas Mackay Henderson
 Edward George Henderson
 Ian M.Henderson
 Louis Forniquet Henderson
 Murray Ross Henderson
 Rosa C. Henderson
 Rodney John Francis Henderson